Будовля — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Будовля — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Будовля — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Будовля — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.